Intendente pode-se referir a:
 Intendente - cargo da administração pública;
 Intendente Geral da Polícia - um antigo cargo policial português;
 Intendente - designação por que ficou conhecido Pina Manique;
 Manique do Intendente - uma freguesia portuguesa do concelho da Azambuja;
 Intendente - uma estação do Metropolitano de Lisboa.

Desambiguação